Escalona steht für:

 Escalona, eine Gemeinde in der Provinz Toledo, Spanien
 Escalona del Prado, eine Gemeinde in der Provinz Segovia, Spanien 

Escalona ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Escalona (* 1979), chilenischer Fußballspieler